Die erste Ausgabe des East and Central African Senior Challenge Cups 1967, auch Challenge Cup, fand vom 30. September bis zum 10. Oktober 1967 in Kenia statt. Vier ost- und mittelafrikanische Mannschaften spielten hier um den Titel des Ost- und Mittelafrikameisters. Gastgeber Kenia gewann seinen ersten Titel. Der East and Central African Senior Challenge Cup gilt als Nachfolgeturnier des Gossage Cup und Vorläufer des CECAFA-Cups.

Spielmodus 

Die vier teilnehmenden Länder spielten in einer Gruppenphase um den Titel des Ost-/Mittelafrikameisters.

Turnier 

|}

|}

Ost-/Mittelafrikameister 1967Kenia

Weblinks 

 Das Turnier auf www.rsssf.com

CECAFA-Cup
Fußballveranstaltung 1967
Fußball (Kenia)
Sportveranstaltung in Kenia